Джон Кэрролл Мур, мл. (; 19 ноября 1990, Уиннетка, США) — американский хоккеист, защитник. Выступает за «Анахайм Дакс» в Национальной хоккейной лиге.

Выступал за «Чикаго Стил» (USHL), «Китченер Рейнджерс» (ОХЛ). В НХЛ за 5 клубов.

В чемпионатах НХЛ сыграл 230 матчей (9+31), в турнирах Кубка Стэнли — 33 матча(0+3).

В составе национальной сборной США участник чемпионата мира 2015 (9 матчей, 0+1).
 Достижения
 Бронзовый призёр чемпионата мира (2015)

Ссылки 

Хоккеисты США
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Родившиеся в 1990 году
Родившиеся 19 ноября
Родившиеся в Уиннетке
Игроки «Чикаго Стил»
Игроки «Китченер Рейнджерс»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Выпускники Нью-Трирской средней школы
Задрафтованные ХК «Коламбус Блю Джекетс»